Ел Конке има више значења:

 Ел Конке (Танкијан де Ескобедо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Конке (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Конке (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику